Al-Jazira () însemnând în arabă "insula", transliterat uneori și ca Jazeera, Jazira, Jazeerah, Gezirah, Gazirah, Gazira, Gazeera, Gazeerah, Gezeerah ( /  / ), se poate referi la:

Locații
Al-Jazira, Mesopotamia, o regiune din Mesopotamia antică, pe teritoriul actual al Irakului și Siriei
Provincia Al-Jazira, o fostă provincie din Siria
Al Jazirah, Sharjah, o așezare omenească din Sharjah
Al Jazirah (stat) din Sudan
Insula Gezira, o insulă de pe râul Nil, din centrul orașului Cairo
Algeciras, un oraș din provincia Cádiz, sudul Spaniei
Alzira, Valencia, un oraș și municipiu din Spania
Zalzala Jazeera, o insulă  de pe coasta Pakistanului
Gżira, un oraș din Malta

Media
Al Jazeera, o rețea de televiziune majoră din lumea arabă, cu sediul în Qatar
Al Jazeera English, canal de știri 24/24 în limba engleză al rețelei Al Jazeera, cu sedii în Qatar, Malaysia, Regatul Unit și US
Aljazeera Magazine, o revistă londoneză editată de Aljazeera Publishing
Aljazeera.com, website-ul Aljazeera Magazine
 Al Jazirah, un cotidian saudit

Organizații
Aljazeera Publishing, editorul Aljazeera Magazine
Al Jazira Club, un club sportiv din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
Al-Jazeera (Amman), un club de fotbal din Amman, Iordania
Al-Jazeera SC Hasakah, un club de fotbal din Syria
Aljazeera Sports Club, un club de fotbal din Libya
Jazeera Airways, o companie aeriană din Kuwait